Balińce – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim
 Balińce – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim